В 1994 году состоялся третий розыгрыш Кубка России по футболу среди женщин.

Турнирная сетка

Матчи

Первый Отборочный тур (1/64 финала)

Второй Отборочный тур (1/32 финала)

Третий Отборочный тур (1/16 финала)

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира

Литература

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
1994 год в женском футболе
Футбол в России в 1994 году